Dieser Stammbaum der Gottheiten der Māori zeigt die wesentlichen Figuren aus der Mythologie der Māori.

Es ist anzumerken, dass ausgeprägte regionale Unterschiede in diesem Stammbaum existieren, insofern stellt dieser Stammbaum eher ein Beispiel dar.

Weibliche Gottheiten sind kursiv dargestellt.

Mythologie der Māori
Maori Mythologie

ru:Мифология маори#Боги